Alphonse Lecuve (1851-1944), contre-amiral français;
 Charles Lecuve (1857-1914), homme politique français.